Змагання з тхеквондо у ваговій категорії до 58 кг серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020''' пройшли 24 липня 2021 року.

Призери

Турнір

Втішний раунд

Посилання 
 Тхеквондо на офіційному сайті Олімпійських Ігор